Annette Thommessen (1932-1994), militante française pour les droits de l'homme.
 Erik Thommesen (1916-2008), sculpteur danois.
 Rolf Thommessen (1879-1939), journaliste et homme politique norvégien.